Biham bezeichnet:
 Einen Stern im Sternbild Pegasus, siehe Biham (Stern)
 Nachname von Eli Biham, einem  israelischen Kryptologieexperten.